Miejscowości w USA:
 Couderay – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer
 Couderay – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer
Gminy w USA:
 Couderay (ang. Couderay Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer